Lars Tynell kan avse:

Lars Tynell (bibliotekarie)
Lars Tynell (präst)